Hărăști se poate referi la:

 Hărăști, Alba
 Hărăști-Sârbi
 Pădurea Hărăști

 Hărești
 Hărău